Ми́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Минская улица — улица в Бобруйске.
 Минская улица — улица в Витебске.
 Минская улица — улица в Гомеле.
 Минская улица — улица в Логойске.

Россия 
 Минская улица — улица в Барнауле.
 Минская улица — улица в Волгограде.
 Минская улица — улица в Воронеже.
 Минская улица — улица в Иванове.
 Минская улица — улица в Краснодаре.
 Минская улица — улица в Красноярске.
 Минская улица — улица в Липецке (Сырский).
 Минская улица — улица в Москве.
 Минская улица — улица в Омске.
 Минская улица — улица в Орле.
 Минская улица — улица в Перми.
 Минская улица — улица в Самаре.
 Минская улица — улица в Тюмени.
 Минская улица — улица в Уфе.

Украина 
 Минская улица — улица в городе Константиновке.
 Минская улица — улица в Одессе.
 Минская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Минский переулок
 Минский проспект